Zalazar puede referirse a:

 Personas:
  José Luis Zalazar, futbolista retirado.
  Víctor Zalazar, boxeador retirado.

 Lugares:
  Posta Cambio Zalazar, localidad del departamento Patiño, en la provincia de Formosa, Argentina.